Aude steht für:

 Aude, Fluss im Süden Frankreichs
 Département Aude, Verwaltungseinheit in Frankreich
 Aude von Paris (6. Jh.), französische Nonne und Heilige, Gedenktag katholisch: 18. November
 Aude (Schriftstellerin) (1947–2012), kanadische Schriftstellerin

Aude oder Audé ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Magloire-Saint-Aude (1912–1971), haitianischer Dichter
 Dave Audé (* 1969), US-amerikanischer Remixer und House-DJ
 Joseph Aude (1755–1841), französischer Schriftsteller
 Peter Aude (* 1957), dänischer Schauspieler